Ранчо Галван има више значења:

 Ранчо Галван (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Галван, Колонија Зарагоза (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику